Der Begriff Neue Kadampa kann mehrere Bedeutungen haben:
Neue Kadampa ist ein selten gebrauchtes Synonym für die aus der Kadam-Tradition hervorgegangene Gelug-Schule, eine der vier großen Traditionen des tibetischen Buddhismus.
Neue Kadampa Tradition ist eine neue Organisation im Kontext des tibetischen Buddhismus, die von Geshe Kelsang Gyatso ins Leben gerufen wurde und in Teilen aus der Gelug-Schule hervorgegangen ist.